technosfera – ingerencja człowieka w przyrodę lub obszar dotknięty taką działalnością
 TechnoSphere – internetowe środowisko wirtualne

Przypisy 

Technika
Ekologia